Colt's Manufacturing Company
Семюел Кольт
 Colt M1911
 Кольт (револьвер)
 Кольт (гвинтівка)